Anular es un término que puede adquirir varios significados.
Como adjetivo deriva del latín anularis.
 Con el significado "propio de o relativo a un anillo" puede referirse a:
 dedo anular.

 Con el significado "con forma de anillo" puede referirse a:
 eclipse anular,
 galaxia anular,
 huracán anular,
 flash anular.

Como verbo deriva de nulo y significa volver nulo un acto anterior:
 Con este significado puede referirse a:
 Anular (derecho),
 Anular el voto,
 Anular el matrimonio.